Hosemann ist der Familienname folgender Personen:

 Delbert Hosemann (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Erna Hosemann (1894–1974), deutsche Verbandsfunktionärin und Kommunalpolitikerin (SPD)
 Eva Hosemann (* 1962), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Gerhard Hosemann (1922–2016), deutscher Nachrichtentechniker
 Hans Hosemann (1913–1994), deutscher Gynäkologe
 Jürgen Hosemann (* 1967), deutscher Autor und Lektor
 Kathrin Hosemann (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Marc Hosemann (* 1970), deutscher Schauspieler
 Martin Hosemann (1876–1928), deutscher Vizeadmiral
 Paul Gerhard Hosemann (1879–1958) deutscher Chirurg
 Rolf Hosemann (1912–1994), deutscher Physiker
 Theodor Hosemann (1807–1875), deutscher Kunstmaler, Illustrator und Karikaturist 
 Werner Hosemann (* 1954), deutscher HNO-Facharzt
 Wilfried Hosemann (* 1948), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer